El Condado de Charlotte es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Charlotte (Florida).
 Condado de Charlotte (Virginia).

También de un condado de Canadá:
 Condado de Charlotte (Nuevo Brunswick).
 El nombre anterior del Condado de Washington (Nueva York).